Jagerspacher ist der Name von

 Carl Jagerspacher (1844–1921), auch: Karl Jagerspacher, österreichischer Hof-Fotograf
 Gustav Jagerspacher (1879–1929), deutscher Künstler und Maler